Операція «Календа» — спільна військова операція британського Королівського військово-морського флоту та ВМС США у квітні 1942.

 Календа — річка в Україні, у Балаклавському районі Автономної Республіки Крим.

 Антоніо Календа (* 1939) — італійський театральний режисер.
 Карло Календа (* 1973) — італійський підприємець і політик.
 Констанс Календа (? — 1415) — італійська хірургиня, що спеціалізувалася на захворюваннях очей.
 Ромео Календа (* 1972) — італійський футболіст-півзахисник.
Італійські прізвища